Fanbyn (Bräcke), een plaats in de gemeente Bräcke in het landschap Jämtland en de provincie Jämtlands län in Zweden
 Fanbyn (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in het landschap Medelpad en de provincie Västernorrlands län in Zweden